Les élections législatives suédoises de 1973 se sont déroulées le , le lendemain de la mort du roi . Le Riksdag est exactement divisé entre la coalition social-démocrate au pouvoir et l'opposition de centre droit, chacune occupant exactement 175 des 350 sièges du Parlement. Olof Palme reste Premier ministre.

Résultats 

Suede
1973
Election Suede
1973 en Suède